

11-та окрема бригада армійської авіації (Україна)
 11-та окрема мотопіхотна бригада (Україна)
 11-та окрема артилерійська бригада (Україна)
 11-та окрема бригада охорони громадського порядку (Україна)

11-та окрема механізована бригада (Білорусь)

11-та бригада територіальної оборони (Польща)

11-та окрема інженерна бригада (РФ)
11-та окрема десантно-штурмова бригада (РФ)

11-та Стрийська бригада УГА